Новосе́лицкий райо́н:

 Новоселицкий район — Ставропольский край
 Новоселицкий район — Черновицкая область